Termin APSAT ima više značenja.

 Adenilil-sulfat—amonijak adenililtransferaza, enzim
 Apsat (reka)